Parambu kan syfta på:

Brasilien 

 Parambu (kommun), Ceará, 
 Parambu (ort), Ceará,